Oleg Menschikow ist der Name folgender Personen:

* Oleg Jewgenjewitsch Menschikow (* 1960), russischer Schauspieler 
 Oleg Wladimirowitsch Menschikow (* 1960), russischer Boxer und Boxtrainer